Niemcy:

 Katzwinkel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Katzwinkel – jezioro
 Katzwinkel (Sieg) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen